Горб — село в Закарпатті.
 Синонім пагорба.
 Горб — хвороба.

Персоналії 
 Горб Володимир Олександрович (1903—1988) — радянський живописець, графік, педагог.
 Горб Дмитро Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.